Кубелка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кубелка, Петер (род. 1934) — австрийский экспериментальный кинорежиссер, архитектор, музыкант, куратор и преподаватель.
 Кубелка, Томаш (1768—1836) — чешский писатель и поэт.